Jean-Paul Gillybœuf
 Thierry Gillybœuf